Vale da Tarentaise — vale dos Alpes franceses, na parte alta do parte alta do Rio Isère, departamento da Saboia
 Tarentaise (Loire) — comuna da França
 Tarentaise (gado) — raça de vacas

Desambiguações de topônimos